Pierre Cartier ist der Name folgender Personen:

* Pierre Cartier (Juwelier) (1878–1964), französischer Juwelier 
 Pierre Cartier (Mathematiker) (* 1932), französischer Mathematiker
 Pierre Cartier (Musiker) (* 1953), kanadischer Musiker